

Sigle 
 Quantum mechanics – meccanica quantistica
 Queen Mother – regina madre

Codici 
 QM – codice vettore IATA di Air Malawi